Натуральне число 1790
 1790 рік до нашої ери
 1790 рік нашої ери